Dazlina je naselje u sastavu Općine Tisno, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 10 kilometara sjeveroistočno od Tisna.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 45 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Šibensko-kninskoj županiji